Axford ist der Familienname folgender Personen:
 Ian Axford (1933–2010), neuseeländischer Astrophysiker
 John Axford (* 1983), kanadischer Baseballspieler

Axford ist Name folgender Orte:
 Axford (Hampshire), ein Ort in Hampshire, England
 Axford (Wiltshire), ein Ort in Wiltshire, England

Axford steht für:
 (5097) Axford, ein nach Ian Axford benannter Asteroid